Кубок Англии по футболу 1969/70 — 90-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка вызова Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Турнир впервые в своей истории выиграл лондонский клуб «Челси», обыграв в переигровке финала «Лидс Юнайтед» со счетом 2:1.

Краткий регламент 
Матчи должны были проводиться на стадионе команды, называющейся первой, в специально указанную для каждого тура дату (это всегда была суббота), однако матчи могли быть перенесены в случае совпадений с играми других соревнований или плохой погоды. Если после 90 минут игры счет оставался одинаковым, повторная игра должна была проходить стадионе второй названной команды на той же неделе; повторные игры должны были проводиться до тех пор, пока не будет определен победитель. В случае одинакового счета после 90 минут в повторном матче игрался 30-минутный период дополнительного времени.

Календарь

Результаты

Квалификационные раунды 
Все клубы, допущенные к участию в турнире, но не входящие в Футбольную лигу, принимали участие в квалификационных раундах.

Первый раунд 
На данном этапе принимали участие клубы из Третьего и Четвёртого дивизионов Футбольной лиги, а также победители квалификационного раунда. Матчи игрались 15 ноября 1969 года.

Второй раунд 
На данном этапе принимали участие клубы, которые победили в первом раунде. Матчи игрались 6 декабря 1969 года.

Третий раунд 
На данном этапе принимали участие 44 клуба из Первого и Второго дивизионов Футбольной лиги, а также победители второго раунда. Матчи игрались 3 января 1970 года.

Четвёртый раунд 
На данном этапе принимали участие клубы-победители третьего раунда. Матчи игрались 24 января 1970 года.

Пятый раунд 
На данном этапе принимали участие клубы-победители четвёртого раунда. Матчи игрались 7 февраля 1970 года.

Шестой раунд 
На данном этапе принимали участие клубы-победители пятого раунда. Матчи игрались 21 февраля 1970 года.

Полуфиналы 
Полуфинальные матчи были сыграны в субботу, 14 марта 1970 года. «Манчестер Юнайтед» и «Лидс Юнайтед» были вынуждены переигрывать два раза, но сильнее оказался «Лидс». «Лидс» и «Челси» вышли в финал у встретились на «Уэмбли».

 Переигровка 1

 Переигровка 2

Матч за 3-е место

Финал 

В финале Кубка Англии 11 апреля 1970 года на «Уэмбли» встретились «Лидс Юнайтед» и «Челси». Матч закончился вничью 2-2 после дополнительного времени и поэтому была назначена переигровка. Второй финальный матч состоялся 29 апреля 1970 года на «Олд Траффорде» в Манчестере. Этот матч закончился со счетом 2-1, в пользу «Челси» и опять же в дополнительное время.

Переигровка

Примечания

Ссылки 
 Архив Кубка Англии на TheFA.com
 Кубка Англии 1969-70 на Soccerbase
 Результаты Кубка Англии 1969-70 на

1969-1970
Футбол в Европе в 1969 году
Футбол в Европе в 1970 году
Спорт в Великобритании в 1969 году
Спорт в Великобритании в 1970 году